Олексій Володимирович Бернацький (29 квітня 1975, Київ, Українська РСР, СРСР) — український хокеїст, захисник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за «Сокіл» (Київ), ШВСМ (Київ), «Крижинка» (Київ), «Металург» (Сєров, Росія), «Київ», «Днвпровські вовки» (Дніпропетровськ), «Беркут» (Бровари), «Білий Барс» (Бровари).

У Міжнаціональній хокейній лізі провів 43 матча, у Східноєвропейській хокейній лізі — 231 (25+59), у чемпіонаті України — 219 (39+122).

Досягнення 
 Чемпіон СЄХЛ (2): 1998, 1999
 Віце-чемпіон СЄХЛ (2): 1997, 2000
 Третій призер СЄХЛ (1): 2001
 Чемпіон України (2): 1997, 1998
 Віце-чемпіон України (7): 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Статистика

Посилання 
 

уродженці Києва
українські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Крижинки» (Київ)
Хокеїсти «Дніпровських вовків»
Хокеїсти «Подола» (Київ)
Хокеїсти «Білого Барса»
Хокеїсти «Металурга» (Сєров)
українські хокейні тренери